En Anatomie le terme coude peut désigner:
 Le segment du membre supérieur situé entre le bras et l'avant-bras : le coude,
 Le système articulaire de cette région : l'articulation du coude.
 En biochimie, le coude est un type de structure protéique: un élément de la structure secondaire des protéines caractérisé par un changement de direction de la chaîne polypeptidique.
 En géographie, le coude est un virage dans le cours d'une rivière qui ensuite change de direction (par environ 90 degrés)
Le Coude est le nom d'un méandre de la rivière Petitcodiac, au Nouveau-Brunswick. Il est aussi le surnom de la région voisine.

Métonymies diverses 
 Par métonymie, le mot s'étend à différents termes désignant un ensemble présentant un angle inférieur à 180 degrés.
 géologie : rivière
 technologie : arbre coudé
 plomberie, zinguerie : coude de tuyauterie 
 etc.

Expressions françaises 
 garder sous le coude
 ne pas se moucher du coude
 se serrer les coudes 
 huile de coude
 etc.